Ženská čtyřhra Korea Open 2019 probíhala ve druhé polovině září 2019. Do deblové soutěže soulského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl korejský pár Choi Ji-hee a Han Na-lae, který dohrál ve čtvrtfinále na raketách Laury Pigossiové a Wang Ja-fan.

Vítězem se stal nenasazený, španělsko-německý pár Lara Arruabarrenová a Tatjana Mariová, který ve finále zdolal americko-brazilskou dvojici Hayley Carterová a Luisa Stefaniová. Po dvousetovém průběhu 7–6 a 3–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–7]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhou společnou trofej. Vítězka dvouhry z roku 2016 Arruabarrenová vybojovala osmý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Mariovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Kirsten Flipkensová /  Jeļena Ostapenková (1. kolo)
  Cornelia Listerová /  Renata Voráčová (čtvrtfinále)
  Irina-Camelia Beguová /  Margarita Gasparjanová (čtvrtfinále)
  Oxana Kalašnikovová /  Danka Kovinićová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Korea Open
Sport v Jižní Koreji v roce 2019
WTA Tour 2019